Popov (masculino) y Popova (femenino) puede referirse a:

Apellido
De origen eslavo (derivado de pope -"sacerdote"-):
Aleksandr Popov (desambiguación)
Alekséi Popov, piragüista ruso.
Dimitar Popov (1927-2015), político y abogado búlgaro.
Dmitri Popov (n. 1967), futbolista ruso.
Dušan Popov (1912-1981), espía serbio.
Fedot Popov, explorador ruso.
Gavriil Popov (1904-1972), compositor ruso.
George Basil Popov (1922-1998), botánico, explorador y entomólogo ruso.
Goran Popov (n. 1984), futbolista macedonio.
Ivelin Popov (n. 1987), futbolista búlgaro.
Liubov Popova (1889-1924), pintora rusa.
Mariana Popova (n. 1978), cantante búlgara.
Mijaíl Popov (1893-1955), botánico y explorador ruso.
Nadezhda Vasilievna Popova (1921-2013), militar soviética.
Oleg Popov (1930-2016), payaso soviético.
Robert Popov (n. 1982), futbolista macedonio.
Serhiy Popov (n. 1971), futbolista ucraniano.
Tamara Popova, piragüista soviética.
Tatiana Popova (1898-1982), botánica y algóloga rusa.

Abreviatura botánica
Popov, por Mijaíl Popov